Un joc fără titlu din seria Grand Theft Auto, denumit în mod colocvial „Grand Theft Auto VI” sau „GTA 6”, se află în stadiul de dezvoltare de către Rockstar Games. După ani de speculații și scurgeri de informații, Rockstar a confirmat în februarie 2022 că jocul era în dezvoltare. Imaginile dintr-o versiune neterminată au apărut online în septembrie, în ceea ce a fost descris ca fiind una dintre cele mai mari scurgeri de date din istoria industriei jocurilor video.

Note

6